TNFRSF10B () — мембранный белок, рецептор из надсемейства рецепторов факторов некроза опухоли. Продукт гена человека TNFRSF10B.

Функции 
TNFRSF10B входит в многочисленное надсемейство рецепторов факторов некроза опухоли (TNFR). Является рецептором для лиганда цитотоксичности TNFSF10 (TRAIL). Адаптерный белок FADD рекрутирует каспазу-8 к активированному рецептору, что приводит к активации каспазы-8 и инициирует последующий каспазный каскад, приводящий к апоптозу клетки. Кроме этого, рецептор активирует фактор транскрипции NF-kB.

Структура 
Белок состоит из 440 аминокислот, молекулярная масса — 47,9 кДа. После созревания и отщепления сигнального пептида остаётся 385 аминокислот. N-концевой внеклеточный домен содержит 3 повтора TNFR-Cys, повтор TAPE и DEATH-домен. Кроме этого, домен содержит до 7 внутримолекулярных дисульфидных связей.

Является гомотримером, взаимодействует с белками TRADD и RIPK1. Взаимодействует с FADD, TRAIL, каспазой 10 и каспазой 8.

См. также 
 Фактор некроза опухоли
 Кластер дифференцировки

Примечания

Литература

Ссылки 
 TNFR (TNF-рецепторы). 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки